У́лица Пугачёва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о Емельяне Ивановиче Пугачёве — предводителе крестьянского восстания 1773—1775 годов.

Россия 
 Улица Пугачёва — улица в Астрахани.
 Улица Пугачёва — улица во Владимире.
 Улица Пугачёва — улица в Вологде.
 Улица Пугачёва — улица в городе Дятьково Брянской области.
 Улица Пугачёва — улица в Кирове Кировской области.
 Улица Пугачёва — улица в Кунгуре Пермского края.
 Улица Пугачёва — улица в Липецке.
 Улица Емельяна Пугачёва — улица в Орле.
 Улица Пугачёва — улица в Пензе.
 Улица Пугачёва — улица в Петрозаводске.
 Улица Пугачёва — в Салавате.
 Улица Пугачёва — улица в Сарапуле.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Пугачёва — улица в Красногвардейском районе.
 Улица Пугачёва — улица в Приморском районе.
 Улица Пугачёва — улица в Саранске.
 Улица Пугачёва Е. И. — улица в Саратове.
 Улица Пугачёва — улица в Твери.
В Томске:
 Улица Емельяна Пугачёва;
 Переулок Емельяна Пугачёва.
 Улица Пугачёва — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Пугачёва — улица в Виннице.
 Улица Пугачёва — улица в Запорожье.
 Улица Пугачёва — прежнее название улицы академика Ромоданова в Киеве.
 Улица Пугачёва — улица в Севастополе.
 Улица Пугачёва — улица в Херсоне.
 Улица Пугачёва — улица в Чернигове.

Казахстан 
 Улица Пугачёва — улица в Уральске.
Улица Пугачёва — улица в Талдыкоргане.

См. также 
 Пугачёвская улица